Okręty US Navy o nazwie USS  "Oregon", pochodzącej od stanu Oregon:
 Pierwszy "Oregon" był brygiem zakupionym w 1841 do wspierania ekspedycji badawczej.
 Drugi "Oregon" nosił przez większość czasu nazwę "Quinsigamond" i był monitorem. Okręt nosił także nazwę "Hercules". Okręt nie został zwodowany i został rozebrany na pochylni.
 Trzeci "Oregon" był pancernikiem, który brał udział w wojnie hiszpańsko - amerykańskiej.

Istniał także okręt Confederate States Navy, który nosił nazwę CSS "Oregon".
Oregon